

Patronymes 
Inozemtsev (masculin ; ) ou Inozemtseva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Ioulia Inozemtseva (1983-), rameuse russe
 Volodymyr Inozemtsev (1964-2020), athlète ukrainien, spécialiste du triple saut

Patronyme russe